Ezeiza bezeichnet:

 Ezeiza, eigentlich José María Ezeiza, Stadt in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Partido Ezeiza, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 den internationalen Flughafen Buenos Aires-Ezeiza
 die Stadt Aeropuerto Internacional Ezeiza unweit des Flughafens im Partido Ezeiza

Ezeiza ist der Familienname folgender Personen:

 Gabino Ezeiza (1858–1916), argentinischer Musiker